Steenstrup ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Steenstrup (1934–2014), dänischer Japanologe 
 Hans Resen Steenstrup (1770–1841), dänischer lutherischer Geistlicher  
 Henriette Steenstrup-Såheim (* 1974), norwegische Schauspielerin
 Hjalmar Steenstrup (1890–1945), norwegischer Widerstandskämpfer  
 Japetus Steenstrup (1813–1897), dänischer Naturforscher
 Johannes Steenstrup (1844–1935), dänischer Historiker  
 Knud Johannes Vogelius Steenstrup (1842–1913), dänischer Geologe und Grönlandforscher
 Mathias Steenstrup (1822–1904), dänischer Publizist  
 Morten Steenstrup (* 1953), norwegischer Politiker (Høyre)  
 Peter Severin Steenstrup (1807–1863), norwegischer Unternehmer
 Poul Steenstrup (1772–1864), norwegischer Bergwerksdirektor  

Siehe auch:
 Stenstrup Sogn